Алексе́й Каза́нцев:
 Казанцев, Алексей Николаевич (1945—2007) — русский театральный режиссёр и драматург.
 Казанцев, Алексей Эдуардович (род. 1989) — российский пловец в ластах.